Enrique de Nassau-Dillenburg (Dillenburg, 15 de octubre de 1550-Mook en Middelaar, 14 de abril de 1574) fue un militar germano, el menor de los hermanos de Guillermo de Orange, líder de la revuelta neerlandesa contra la dominación española durante los primeros años de la guerra de Flandes.

Biografía 
Enrique de Nassau fue el duodécimo y último hijo de Guillermo I de Nassau-Dillenburg y Juliana de Stolberg. Educado en el luteranismo, estudió en Lovaina y Estrasburgo. Junto a su hermano Luis se unió al ejército hugonote de Gaspar de Coligny, tomando parte en la batalla de Moncontour de 1569.

Murió a los 23 años junto con su hermano Luis de Nassau en el transcurso de la batalla de Mook, combatiendo contra los tercios españoles dirigidos por Sancho Dávila.

Ancestros 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XVI
Militares de los Países Bajos del siglo XVI
Militares de la guerra de Flandes